Árpád Abonyi (1865-1918) – scrittore, poeta e giornalista ungherese
 Attila Abonyi (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese naturalizzato australiano
 Ernő Abonyi (1890-1941) – pittore ungherese
 István Abonyi (1886-1942) – scacchista ungherese
 Lajos Abonyi (1833-1898) – scrittore ungherese
 Sándor Abonyi (1880-1930) – zoologo ungherese
 Tivadar Abonyi (1887-1968) – attore e regista ungherese